Spilles steht für
 Bert Spilles (* 1958) deutscher Kommunalpolitiker
Weiteres
 Haus Spilles, Zentrum für Jugendkultur in Düsseldorf